Kablechkovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Каблешково) :
Kablechkovo, ville bulgare de l'obchtina de Pomorié, située dans l'oblast de Bourgas ;
Kablechkovo, village bulgare de l'obchtina de Tervel, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Kablechkovo, village bulgare de l'obchtina de Tchernootchene, situé dans l'oblast de Kardjali.